Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1977 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mima Jaušovec bat Florenta Mihai en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Regina Maršíková et Janet Newberry.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1977
France Simple dames
Sport en France en 1977
Sport en mai 1977
Tennis en juin 1977